José Inácio Barcelos da Silveira — escritor e historiador português
José Inácio Bettencourt — (1792-1877) militar português
José Inácio Bettencourt da Silveira — (1928–1992) militar português
José Inácio Borges — militar, político e ministro brasileiro
José Inácio Borges Machado — militar brasileiro governador do Amazonas
José Inácio Gomes Barbosa — nobre brasileiro

Desambiguações de antropônimos